Episodi di The Cape – episodi della serie televisiva del 1996
 Episodi di The Cape – episodi della serie televisiva del 2011